Buxhowden, Buxhöwden o Buxhoeveden possono riferirsi a: 
 Albert von Buxhoeveden (Albero di Riga) – arcivescovo cattolico e politico tedesco
 Friedrich Wilhelm von Buxhoeveden – generale russo 
 Sofija Karlovna Buxhowden – nobildonna russa